Pegasus Projekt steht für:

 PEGASUS (Aufklärungssystem), ein Beschaffungsprojekt der Bundeswehr	
 Projekt Pegasus, ein Recherchenetzwerk, das Vorkommnisse um die Pegasus (Spyware) aufdeckt